|-
| (26901) 1995 WN20||||17 листопада 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26902) 1995 YR||1995 YR||17 грудня 1995||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато,Такеші Урата
|-
| (26903) 1995 YT3||||20 грудня 1995||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (26904) 1995 YE25||||25 грудня 1995||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26905) 1996 BC1||||16 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26906 Rubidia||||22 січня 1996||Сокорро (Нью-Мексико)||Роберт Вебер
|-
| (26907) 1996 EV||1996 EV||15 березня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 26908 Лебег (Lebesgue)||1996 GK||11 квітня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 26909 Лефшец (Lefschetz)||||24 квітня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26910) 1996 HU25||||20 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26911) 1996 JF1||||13 травня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26912) 1996 JG1||||13 травня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26913) 1996 JF2||||11 травня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26914) 1996 KC1||||20 травня 1996||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні,Альдо Ді Клементе
|-
| (26915) 1996 LV1||||14 червня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26916) 1996 RR2||||13 вересня 1996||Огляд Каталіна||Карл Гердженротер
|-
| 26917 Піаноро (Pianoro)||||15 вересня 1996||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (26918) 1996 RA16||||13 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26919 Shoichimiyata||||3 вересня 1996||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (26920) 1996 TQ12||||11 жовтня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 26921 Дженсалліт (Jensallit)||||15 жовтня 1996||Саутенд-Бредфілд||Джордж Салліт
|-
| 26922 Самара (Samara)||||8 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26923) 1996 YZ||1996 YZ||20 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26924 Джонгарві (Johnharvey)||||30 грудня 1996||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (26925) 1997 AK2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26926) 1997 AC9||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26927) 1997 CD4||||3 лютого 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26928) 1997 CC17||||6 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26929) 1997 CE18||||7 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26930) 1997 CH20||||12 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26931) 1997 CC22||||13 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26932) 1997 EY2||||4 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26933) 1997 EP3||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26934 Jordancotler||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26935 Вередей (Vireday)||||15 березня 1997||Станція Флагстафф військово-морської обсерваторії США||Крістіан Луґінбуль
|-
| (26936) 1997 EL47||||12 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 26937 Макіміямото (Makimiyamoto)||||31 березня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 26938 Jackli||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26939 Jiachengli||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26940 Quintero||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26941) 1997 GT11||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26942 Nealkuhn||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26943) 1997 GZ16||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26944) 1997 GX20||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26945 Sushko||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26946 Ziziyu||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26947 Angelawang||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26948 Annasato||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26949) 1997 JV7||||3 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 26950 Лежандр (Legendre)||||11 травня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26951) 1997 JZ15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26952) 1997 JF16||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26953) 1997 KO2||||29 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26954 Скадіанг (Skadiang)||1997 MG||25 червня 1997||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні
|-
| 26955 Лі (Lie)||||30 червня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26956) 1997 MT3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26957) 1997 MN4||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26958) 1997 MY4||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26959) 1997 MR8||||30 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26960 Ліувіль (Liouville)||||8 липня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26961) 1997 OY1||||29 липня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (26962) 1997 PE3||||13 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 26963 Палорапави (Palorapavy)||||13 серпня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (26964) 1997 RO||1997 RO||1 вересня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26965) 1997 RW2||||3 вересня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (26966) 1997 RL3||||4 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26967) 1997 RZ7||||4 вересня 1997||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (26968) 1997 RB9||||10 вересня 1997||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| 26969 Бівер (Biver)||1997 SE||20 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Яна Тіха
|-
| 26970 Еліас (Elias)||||23 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 26971 Сезімово Усті (Sezimovo Usti)||||25 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (26972) 1997 SM3||||21 вересня 1997||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| 26973 Лала (Lala)||||29 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Марек Волф
|-
| (26974) 1997 TJ19||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (26975) 1997 TY24||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (26976) 1997 TF26||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26977) 1997 US3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26978) 1997 UZ4||||20 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26979) 1997 UR9||||29 жовтня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (26980) 1997 UQ10||||29 жовтня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (26981) 1997 UJ15||||25 жовтня 1997||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (26982) 1997 UY21||||25 жовтня 1997||Нюкаса||Масанорі Хірасава,Шохеї Судзукі
|-
| (26983) 1997 VA||1997 VA||1 листопада 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 26984 Фернанд-Роланд (Fernand-Roland)||1997 VV||1 листопада 1997||Обсерваторія Вілаж-Неф||Крістоф Демеоті,Данієль Маттер
|-
| (26985) 1997 VP3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26986 Чаславська (Caslavska)||||4 листопада 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (26987) 1997 WP1||||21 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26988) 1997 WT5||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26989) 1997 WO7||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 26990 Culbertson||||23 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (26991) 1997 WZ30||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26992) 1997 WE47||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26993 Літлвуд (Littlewood)||||3 грудня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26994) 1997 XU1||||2 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (26995) 1997 XS11||||5 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (26996) 1997 YH3||||16 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26997) 1997 YJ5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 26998 Iriso||||25 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (26999) 1998 BQ41||||28 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27000) 1998 BO44||||22 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

26900